TJC peut signifier :
 Véritable Jésus Église ( en anglais), une Église chrétienne créée à Pékin (Chine) en 1917. 
 Tokuma Japan Communications, une maison de disques japonaise.
 Centre pour la justice au Tibet ( en anglais), une association à but non lucratif américaine, œuvrant à un soutien politique des Tibétains en exil.